Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Belleau Wood:

  – portaerei leggera della classe Independence, varata nel 1941 e radiata nel 1960
  – nave d'assalto anfibio della classe Tarawa, varata nel 1977 e radiata nel 2005